

Горбуновське сільське поселення — сільське поселення, Дмитровський район, Орловська область
 Горбуновське сільське поселення — сільське поселення, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край